Daniel Fortesque est le héros fictif tiré de la série de jeux vidéo MediEvil.

Histoire

MediEvil 

Daniel Fortesque, Écossais du  après Jésus-Christ, fut chevalier au service du roi Peregrin, souverain du royaume de Gallowmere. Daniel Fortesque était le champion du Roi et eut l'honneur de diriger en tant que capitaine l'armée du Royaume lors de la première guerre de Gallowmere, en l'an 1286. Celle-ci opposait au royaume l'armée de morts-vivants levée par Zarok, un puissant sorcier. Ce dernier, ancien conseiller du roi, s'exila de lui-même en jurant de se venger du peuple de Gallowmere dont il ne supportait plus la joie de vivre. Selon la légende, l'armée dirigée par Daniel Fortesque mit en déroute Zarok et ses hordes démoniaques. La légende raconte même que Fortesque terrassa le sorcier maléfique avant de succomber à ses blessures, mais la vérité est tout autre… Le champion du roi périt piteusement lors de l'assaut en étant touché à l'œil gauche par une flèche, le tuant net tandis que le sorcier prit la fuite… Attristé par la mort de Fortesque, le roi Peregrin décida pour honorer sa mémoire de lui attribuer la mort de Zarok, le sauvant ainsi d'une fin ridicule dans les manuels d'histoire. On lui érigea une crypte d'ampleur royale dans le cimetière de Gallowtown, afin que son cadavre puisse reposer en sauveur, à défaut de pouvoir siéger au Hall des héros.

Cependant, 100 ans plus tard, Zarok revint après avoir retrouvé dans un grimoire un puissant sort permettant de voler les âmes des habitants de Gallowmere. Quittant son repaire, Zarok endormit la population de Gallowtown avant de déchaîner sa magie noire. Avec les âmes des villageois sous son contrôle, Zarok les utilisa pour animer les morts du cimetière et achever son dessein datant d'un siècle. Cependant le sorcier sembla oublier que le cadavre de Daniel Fortesque, ou plutôt son squelette, allait lui aussi être affecté par le sort. L'ancien champion du Royaume fut alors rappelé à la vie pour une nouvelle fois mettre en déroute les plans machiavéliques de Zarok et prouver cette fois qu'il est un véritable héros.

S'ensuit alors un voyage parcourant les quatre coins de Gallowmere, en rencontrant de nombreuses créatures. Daniel Fortesque finit par retrouver Zarok dans son repaire, et après un combat épique contre les sbires du sorcier. Daniel se retrouve nez-à-nez face à son plus grand ennemi, Zarok se sachant battu lance un sort, visiblement mal maîtrisé qui conduit à la destruction de la forteresse, et celle de Zarok lui-même. Daniel Fortesque réussit de justesse à s'échapper. Il regagne alors sa crypte après un repos bien mérité. Mais après ces actes de bravoure, « Sir Dan » est promu au rang de Héros de Gallowmere il peut alors rejoindre le Hall des Héros, siège dans les cieux où vivent l'ensemble des guerriers ayant rendu de grands services au royaume.
Daniel Fortesque peut alors profiter d'un paisible repos bien mérité.

MediEvil 2 

En l'an 1886, dans une Angleterre en pleine époque victorienne, il a été fait écho de l'exploit passé de Sir Daniel Fortesque, duquel la crypte est devenue une pièce de musée à Londres. Lorsque Lord Palethorn, un puissant industriel avide de magie noire, parvient à remettre la main sur le grimoire de Zarok et l'utilise, il réveille les morts pour envahir la ville et semer la chaos et la terreur. Hélas pour lui, comme Zarok 500 ans plus tôt, il n'avait pas prévu que cela réveillerait (à nouveau) Sir Daniel Fortesque, qui, après cinq siècles de repos, dut reprendre du service pour arrêter Palethorn et sauver l'Angleterre.

Fortesque sera engagé par le professeur Hamilton Kift pour retrouver le grimoire. Il sera aidé par Winston Chapelmount, le fantôme d'un jeune garçon trop tôt disparu. Sur leur route, ils rencontreront Kiya, la momie d'une ancienne princesse égyptienne, dont Dan tombera amoureux.

Après moult aventures semées d'embûches à travers l'Angleterre, Fortesque parvint enfin à retrouver Palethorn et à en venir à bout. Lui et Kiya pourront enfin profiter d'un repos éternel.

Apparitions 
 MediEvil (PlayStation, 1998) ;
 MediEvil 2 (PlayStation, 2000) ;
 MediEvil Resurrection (PlayStation Portable, 2005) ;
 PlayStation All-Stars Battle Royale (PlayStation 3, 2012) ;
  MediEvil (PlayStation 4, 2019).

Personnage de jeu vidéo
Chevalier de fiction
Mort-vivant
Borgne de fiction
Personnage de fiction écossais
MediEvil